Caterina I di Courtenay (1274-1307) – Imperatrice titolare dell'impero latino
 Caterina I di Russia (1684-1727) – imperatrice di Russia dal 1725 fino alla morte